Sunset Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sunset Hills (Arizona)
 Sunset Hills (Missouri)
 Sunset Hills (North Carolina)
 Sunset Hills (Tennessee)
 Sunset Hills (Virginia)

Siehe auch:
 Sunset Hill